Will hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Will, seudónimo de Willy Maltaite, historietista belga.
 Will Smith, actor y productor cinematográfico de EE. UU.

Lugares
 Condado de Will, condado del estado de México

Ficción
 Will, personaje de la serie de videojuegos Pokémon.

Cine y televisión
 Bandslam antes conocida como Will, una película que va a ser estrenada en 2009 por Walden Media.
 Will & Grace, serie de televisión estadounidense.
 Will, serie de televisión sobre William Shakespeare.